Ivaň est un toponyme qui peut désigner :

Ivaň, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Ivaň, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie